Le terme de monument des Martyrs peut faire référence à :
 Mémorial du Martyr à Alger.
 Monument aux martyrs à Charleroi.
 Monument des martyrs de Séjoumi à Tunis
 Monument aux martyrs de la révolution de 1830 à Bruxelles.
 Monument aux martyrs de la bataille d'Otlukbeli à Otlukbeli.

Voir aussi 
 Monument aux morts